Димитър Спасов може да се отнася за:
 Димитър Спасов (1905 – ?), от с. Върба, върховен съдия в Народния съд (1945)
 Димитър Спасов (1925 – 1996), български детски писател и поет
 Димитър Спасов (р. 1978), български автомобилен състезател
 Димитър Спасов, български актьор (филми: 1963-1982)
 Димитър Спасов, български каратист (републикански шампион)
 Димитър Спасов, футболист във ФК „Зенит“, с. Ветрен дол